Аттарди () — фамилия итальянского происхождения.

  — американский молекулярный биолог, генетик.
  — итальянский художник и скульптор.
 Аттарди, Франсуа (; 1820 — ?) — итальянский философ.

Примечания